Der Coupe d’Europe 1992/93 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 35. Auflage fand vom 4. bis zum 6. Juni 1993 in Zundert statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Zutex Etten-Leur gewann erstmals den Coupe d’Europe vor dem B.K. Borgen Helsingborg und den BF Horster-Eck 1959 aus Essen.

Die Qualifikationen wurden zum ersten Mal in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Zundert

Ausscheidungsgruppe in Wien (1. und 2. Mai 1993) 

(*) Der C.F. Belenenses erschien über eine Stunde zu spät zum Spiel. Daher wurde das Spiel mit 0:8 verloren

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Aalborg (1. und 2. Mai 1993)

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Etten-Leur (1. und 2. Mai 1993)

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in St. Maur (1. und 2. Mai 1993)

Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Bottrop (1. und 2. Mai 1993)

Abschlusstabelle

Finalrunde in Zundert

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1992/93 

1993
Coupe dEurope 1992/93
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Noord-Brabant
Zundert